Principat de Bhiloria o Bhilodia, nom d'un principat de l'Índia, abans de la divisió en:
 Bhiloria o Bhilodia Chhatrasinghji estat de l'agència de Rewa Kantha, presidència de Bombai.
 Bhiloria o Bhilodia Motisinghji, estat de l'agència de Rewa Kantha, presidència de Bombai.